Lemurowate – rodzina małpiatek
 Lemury – złe duchy w mitologii rzymskiej